Artikeln visar spelartrupperna vid Fifa Confederations Cup 2009 som spelades i Sydafrika från 14 juni till 28 juni 2009. 

Ålder, matcher mål och klubbtillhörighet gäller fram till den 14 juni 2009, före turneringens start.

Grupp A

Förbundskapten:  Bora Milutinović

Förbundskapten:  Ricki Herbert

Förbundskapten:  Vicente del Bosque

Förbundskapten:  Joel Santana

Grupp B

Förbundskapten:  Dunga

Förbundskapten:  Hassan Shehata

Förbundskapten:  Marcello Lippi

Förbundskapten:  Bob Bradley

Noter

Fifa Confederations Cup 2009